Choppin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Choppin (1832-1893), avocat et haut fonctionnaire français ;
  (1927-2015), chimiste nucléaire américain ;
 Henri Choppin (1831-1916), militaire français, auteur d'ouvrages sur l'histoire de l'armée française ;
 Paul-François Choppin (1856-1937), sculpteur français ;
 René Choppin (1537-1606), jurisconsulte français.

Patronyme français